Ансамбль Ферра́ра (Ferrara Ensemble) — международный ансамбль старинной музыки, специализировавшийся на музыке западноевропейского Средневековья и Возрождения. Основан в Базеле в 1983 году американским лютнистом и педагогом Крофордом Янгом. Ансамбль c 1984 года выступал с концертами, выпускал (c 1988 до 2010 года) коммерческие аудиозаписи преимущественно на французском лейбле Arcana.

Краткая характеристика 
Ансамбль основан в 1983 г. в Базеле американским лютнистом Крофордом Янгом. Названием ансамбль обязан городу Феррара, который в эпоху Возрождения был крупным центром художественной культуры. 

В ансамбле с самого начала пели и играли студенты (разного этнического происхождения) базельской консерватории Schola cantorum, по этой причине исполнительский состав ансамбля не был стабилен. В разное время в нём пели Lena Susanne Norin (контральто), Kathleen Dineen (сопрано), Stephen Grant (баритон), Miriam Andersen (меццо-сопрано), Raitis Grigalis (баритон), Els Janssens (меццо-сопрано), Eve Kopli (сопрано), Eric Mentzel (тенор), играли (помимо Крофорда Янга) Randall Cook (виела), Norihisa Sugawara, Marion Fourquier, Debra Gomez, Masako Art (все — арфа), Jessica Marshall (виола), Karlheinz Schickhaus (цитра). В 1988 году на лейбле Deutsche harmonia mundi вышел первый коммерческий CD ансамбля с программой, составленной полностью из композиций Александра Агриколы. В дальнейшем в центре репертуара оставалась музыка позднего Средневековья и раннего Возрождения, в том числе программы из музыки Гильома де Машо, Уолтера Фрая, анонимных немецких, английских, французских, итальянских композиторов. Последний альбом «Corps femenin. L'avant-garde de Jean Duc de Berry», выпущенный в 2010 г. (с записями преимущественно 2000 года), посвящён изысканной и технически сложной музыке ars subtilior. 

Исполнительские редакции («реконструкции») музыкальных произведений выполнял руководитель ансамбля Крофорд Янг. В реконструкциях старинной вокальной полифонии он нередко поручал один, на его взгляд, мелодически наиболее выразительный голос, вокалисту, а остальные голоса — музыкальным инструментам (т.е. как если бы пьеса была написана в гомофонном складе). Большое место в реконструкциях Янга также отводится инструментальным обработкам, например, знаменитое рондо́ Хайне ван Гизегема «De tous biens plaine» в тематической программе ансамбля «Agricola: Chansons» он даёт в трёх разных инструментальных версиях (при том что вокальный оригинал не звучит ни разу).

Примечания

Литература 
 Companion to Medieval and Renaissance Music / ed. by T. Knighton and D. Fallows. Oxford: Oxford University Press, 2003 (см. гл. 25 On the trail of ensemble music in the fifteenth century).

Ссылки 
 Полная дискография Ансамбля Феррара (medieval.org)

Исполнители старинной музыки
Ансамбли старинной музыки
Музыкальные коллективы по алфавиту